Solange Boulanger est une actrice française spécialisée dans le doublage.

Biographie

Filmographie

Cinéma 
 1978 : Perceval le Gallois de Éric Rohmer : plusieurs rôles
 1988 : Correspondance privée sur un lieu public - court métrage -
 1994 : Vita Sexualis - court métrage -  la mère

Télévision 
 1979 : Le Roi Muguet de Guy Jorré : Carole
 1980 : Les Enquêtes du commissaire Maigret - épisode :  L'affaire Saint-Fiacre de Jean-Paul Sassy : Josette
 1983 : Les Amours romantiques (série)
 1984 : Cinéma 16 - téléfilm : La Vie telle qu'elle change de Nicole M. André
 1990 : Les Cinq Dernières Minutes - épisode :  Le miroir aux alouettes de Guy Jorré : Mireille
 1991 : Cas de divorce- épisode : Dubas contre Dubas : Patty Roulet (1 épisode)
 1992 : La Place du père, téléfilm de Laurent Heynemann : l'infirmière
 1996 : Cœur de cible, téléfilm de Laurent Heynemann : la mère de la fillette
 2012 : Le Jour où tout a basculé, épisode : Comment avouer la vérité à mon père ? : Éléonore

Doublage

Cinéma 
 Imelda Staunton dans :
Harry Potter et l'Ordre du phénix (2007) : Dolores Ombrage
 Harry Potter et les Reliques de la Mort (première partie) (2010) : Dolores Ombrage
 Venus Terzo dans :
Barbie Fairytopia (2006) : Azura
 Barbie : Mermaidia (2006) : Azura
 Barbie : Magie de l'arc-en-ciel (2007) : Azura
 2002 : Panic Room : Sarah Altman (Kristen Stewart)
 2006 : Lettres d'Iwo Jima : la dirigeante (Akiko Shima)
 2008 : Gran Torino : Karen Kowalski (Geraldine Hughes)
 2009 : Max et les Maximonstres : la maman (Catherine Keener)
 2010 : Au-delà :  Joyce (Selina Cadell)

Télévision 
 Rebecca Wisocky dans :
NCIS : Enquêtes spéciales : Jody Carvell (2006)
 FBI : Portés disparus : Cara Nelson (2006
 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération : Principale Nowack (2010-2011)
 1989-2014 : Amour, Gloire et Beauté : Darla Einstein Forrester (Schae Harrison)
 1993-1999 : Les Belles Histoires du père Castor : voix additionnelles
 2002-2003 : Boomtown : Kelly Stevens (Megan Ward)
 2002-2005 : Dead Zone : Irene Fallon (Julia Arkos)
 2005-2006 : Les Spécialistes : Investigation scientifique : Anna Giordano (Nicole Grimaudo)
 2006 : Suspect numéro 1 : Linda Philips (Eve Best)
 2006 : Don Matteo, un sacré détective : la médico-légale (Simonetta Graziano)
 2006 : The Nine : 52 heures en enfer : Barbara Dalton (Veronica Cartwright)
 2006 : Génial Génie : Caroline (Victoria Gay)
 2007 : Mon combat pour la vérité : Susan O'Neil (Andrea Frankle)
 2007 : Hôtel Babylon : Estelle (Emily Joyce)
 2008 : Wargames: The Dead Code : Agent Bolton (Claudia Ferri)
 2008 : Destruction solaire :  Clark (Tracey Gold)
 2009 : My Father's Will :  Mancini (Talia Shire)
 2010 : The Good Guys : Karen Smith (Sally Ann Brooks)
 2010 : Une femme trahie : Emdra (Fatima Feriati)
 2010-2014 : Degrassi : La Nouvelle Génération : Toni Stark et  Winnie Oh (Jayne Heitmeyer et Cory Lee)
 2011 : Pretty Little Liars :  Ackard (Paula Cale)
 2016 : Coup de Foudre à Harvest Moon : voix additionelles

Liens externes 
 
 Fiche personnelle sur RS Doublage
 Site officiel

Actrice française de doublage
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Actrice française de télévision